Artykuł zawiera listę wszystkich wyemitowanych odcinków telewizyjnego serialu anime Pokémon, emitowanego w Japonii od 1 kwietnia 1997, natomiast w Polsce – od 4 września 2000.

Przegląd sezonów

Pokémon: Original Series

Sezon 1: Liga Indigo (1997–1999)

Sezon 2: The Adventures in the Orange Islands (1999)

Sezon 3: The Johto Journeys (1999–2000)

Sezon 4: Johto League Champions (2000–2001)

Sezon 5: Master Quest (2001–2002)

Pokémon: Advanced Generation

Sezon 6: Advanced (2002–2003)

Sezon 7: Advanced Challenge (2003–2004)

Sezon 8: Advanced Battle (2004–2005)

Sezon 9: Battle Frontier (2005–2006)

Pokémon: Seria: Diament i Perła (ang. Pokémon: Diamond & Pearl)

Sezon 10: Seria: Diament i Perła (2006–2007)

Sezon 11: Seria: Diament i Perła: Wymiar Walki (2007–2008)

Sezon 12: Seria: Diament i Perła: Galaktyczne Bitwy (2008–2009)

Sezon 13: Seria: Diament i Perła: Gwiazdy Ligi Sinnoh (2010)

Pokémon: Seria Czerń i Biel (ang. Pokémon: Black and White)

Sezon 14: Seria Czerń i Biel (2010–2011)

Sezon 15: Seria Czerń i Biel: Ścieżki przeznaczenia (2011–2012)

Sezon 16: Seria Czerń i Biel: Przygody w Unovie / Przygody w Unovie i nie tylko (2012–2013)

Pokémon: Seria: XY (ang. Pokémon the Series: XY)

Sezon 17: Seria: XY (2013–2014)

Sezon 18: Seria: XY: Przygody w Kalos (2014–2015)

Sezon 19: Seria: XYZ (2015–2016)

Pokémon: Seria: Słońce i Księżyc (ang. Pokémon: Sun and Moon)

Sezon 20: Słońce i Księżyc (2016–2017) 

Legenda:  – W przypadku sezonu, którego premierową emisję prowadziły 2 stacje jednocześnie, pierwszą premierę w Polsce oznaczono pogrubieniem.

Sezon 21: Słońce i Księżyc – Ultra Przygody (2017–2018) 
Premiera nastąpiła 1 kwietnia 2019 na platformie Netflix.
Odcinki jednak były dostępne na platformie do lipca, ale ponownie zostały udostępnione pod koniec września tego samego roku.

Sezon 22: Słońce i Księżyc – Ultra Legendy (2018–2019) 
Premiera miała miejsce 23 marca 2019 w USA na Disney XD. W Polsce premiera pierwszych 27 odcinków sezonu nastąpiła 1 kwietnia 2020 roku na platformie Netflix Polska.

Pokémon: Seria: Podróże (ang. Pokémon Journeys: The Series)

Sezon 23: Pokémon: Seria: Podróże (2019–2020) 
Premiera miała miejsce w Japonii 17 listopada 2019 roku. Wersja Amerykańska (USA) 12 czerwca 2020 roku. Polska Wersja Nastąpiła 1 Lipca 2021

Sezon 24: Pokémon: Podróże Mistrzów – Serial (2020–2021) 
Amerykańska premiera sezonu miała miejsce 10 września 2021, zaś w Polsce nastąpiła ona 1 września 2022 na platformie Netflix Polska.

Sezon 25: Pokémon: Najwspanialsze podróże – Seria (2021–2022)

Uwagi

Przypisy 

Pokémon
Pokémon